Müllenbach – comune del circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Müllenbach – comune del circondario rurale di Ahrweiler (Renania-Palatinato)